Ма́стерс 1989 (, також відомий як Benson and Hedges Masters 1989 — за назвою спонсора) — професійний нерейтинговмй турнір зі снукеру, який пройшов з 21 січня по 29 січня 1989 рік в конференц-центрі Уемблі, Лондон. Переможцем турніру став Стівен Хендрі, який обіграв у фіналі Джона Перрота з рахунком 9:6. Це була перша перемога Хендрі на Мастерс; крім того, він уперше брав участь у цьому змаганні.

Призовий фонд 

 Загальний призовий фонд: GB£ 250 000
 Переможець: £ 62 000
 Вищий брейк: £ 6 000
 Максимальний брейк: автомобіль вартістю £ 15 550

Результати

Примітки

Посилання 
 Результаты турнира на top-snooker 

Мастерс (снукер)
1989 у снукері